

Communes françaises 
 Moulins, préfecture de l'Allier
 Moulins, dans l'Aisne
 Moulins, en Ille-et-Vilaine
 Moulins, ancienne commune des Deux-Sèvres, auj. intégrée à Mauléon
Moulins-Engilbert, dans la Nièvre
Moulins-en-Tonnerrois, dans l'Yonne
Moulins-la-Marche, dans l'Orne
Moulins-le-Carbonnel, dans la Sarthe
Moulins-lès-Metz, en Moselle
Moulins-Lille, ancienne commune du Nord, auj. intégrée à Lille
Moulins-Saint-Hubert, dans la Meuse
Moulins-sur-Céphons, dans l'Indre
Moulins-sur-Orne, dans l'Orne
Moulins-sur-Ouanne, dans l'Yonne
Moulins-sur-Yèvre, dans le Cher

Autres toponymes 
 Lille-Moulins dit « Moulins », quartier de la commune française de Lille
 Les Moulins, quartier niçois
 Abbaye de Moulins à Anhée, Namur, Belgique

Patronyme 
Ce patronyme est porté par des personnes et des familles différentes.
 Guimond de Moulins, seigneur normand du .
 Roger de Moulins (? - 1187), supérieur de l'Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem.
 Jean de Moulins (? - 1353),religieux dominicain français nommé en 1344 Inquisitoire d'El regno di Francia'.
 Philippe de Moulins (1325-1409), évêque catholique français.
 Le Maître de Moulins, peintre flamand de la fin du .
 Charles des Moulins (1798-1875), botaniste et malacologiste français.
 Famille de Moulins de Rochefort
 Famille de Moulins d'Amieu de Beaufort :
 Jean Louis de Moulins d'Amieu de Beaufort (1932), général de brigade
 Éric de Moulins d'Amieu de Beaufort (1962), évêque catholique français, évêque auxiliaire de Paris (2008), archevêque de Reims (2018), président de la Conférence des évêques de France (2019)
 Xavier de Moulins d'Amieu de Beaufort (1971), journaliste

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France